Елена Георгиевна Криштоф () — русская писательница, педагог. Член Союза писателей СССР (1965).

Биография 
Родилась 16 июня 1925 года в Алуште. Отец, Георгий Иванович Криштоф, агроном, коммунист, работал в Германии, руководил табачным совхозом в Алуште. Отец скончался от чахотки, когда дочери было девять лет. Мать — Анастасия Ивановна. Во время Великой Отечественной войны семья проживала в Крыму.

Окончила филологический факультет Крымский государственный педагогический институт (1950). По распределению была направлена учительницей русского языка и литературы в посёлок Первомайское, где работала до 1953 года. Работая в школе Криштоф занимается писательской и журналисткой деятельностью. Публикуется в районных и областных газетах. Первую повесть «Школа в степи» опубликовала в 1956 году в альманахе «Крым». В 1959 году за сборник рассказов «Солнечный день» получила литературную премию. Тогда же в журнале «Юность» была опубликована повесть «Май месяц перед экзаменами».

С 1954-го по 1960 год являлась инспектором районного отдела народного образования. После начала вещания крымского телеканала Криштоф становится сотрудником художественной редакции.

В 1965 году была принята в Союз писателей СССР, за что получила комнату в коммунальной квартире.

В 2001 году была издана её последняя книга.

Скончалась 1 августа 2001 года в Симферополе. Похоронена на старом кладбище Абдал в Симферополе.

Творчество 
Светлана Игоревна Макаренко делит творчество Криштоф на шесть групп: детская литература, краеведение, литературные портреты или описания литературного быта, исторические произведения, рассказы, созданные на реальной основе и психологическую прозу.

Несколько раз был переиздан путеводитель Криштоф «Алушта», получивший положительную рецензию от секретаря Алуштинского ГККПУ Эрика Покровского. Кроме того, Криштоф является автором краеведческих книг «Приглашение к путешествию», «Сто рассказов о Крыме», повестей и романов «Кто будет капитаном», «Утро каждого дня», «Если бы ты был моим сыном», «Попытка старомодного романа» и др.

С 1988 по 1997 год романы и рассказы писательницы печатались в журнале «Брега Тавриды». Среди них детективный ретро-роман «Великий немой», рассказы «Жизнь в картинках», «Пришёл и спас», «История одной жизни» и «Переделкинские рассказы». С 1991 по 2001 год опубликовала в газете «Крымские известия» порядка 30 своих работ

Неоднократно бывала в Доме творчества в Переделкино, где начала дружить с писателем Арсением Тарковским и его супругой. Написала воспоминания о Тарковском «Нищий царь», опубликованные в киевском журнале «Радуга», а затем в коллективном сборнике воспоминаний

В 1996 году передала текст романа «Наши знакомые в любви и гневе» для издания в Москве журналисту Олегу Азарьеву. Тем не менее, опубликовать роман не удалось. Азарьев предложил написать писательнице более лёгкий современный роман. Спустя два года Криштоф передала Азарьеву роман «Женщина на фоне любви и моря», однако его публикация также не состоялась

Является автором романа об Александре Пушкине «Для сердца нужно верить», изданного в Крыму 1988 году и переизданного в 1997 году в Москве

Для издания книги «Легенды Крым» (2001) Криштоф продала свой дом в Алуште

Награды 
 Лауреат республиканской премии им. С. Н. Ценского
 Лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым за 1995 год — за роман "Для сердца нужно верить" и цикл публикаций "Легенды Крыма"
 Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым (7 августа 2000) — За значительный личный вклад в развитие многонациональной культуры Автономной Республики Крым, высокое профессиональное мастерство и в связи в 75-летием со дня рождения.
 Почётный первомаец (16 июня 2005)

Память 
Центральная районная библиотека в посёлке Первомайском названа именем Елены Криштоф.

Личные вещи и фотографии Елены Криштоф хранятся в Алуштинском историко-краеведческом музее.

Труды 
 Утро каждого дня. — С.: Крымиздат. 1963
 Рассказы о Крыме. — С.: Крым. 1968
 Ищу судьбу. — Симферополь, «Таврия». 1974
 Кто будет капитаном? — Симферополь, Крымиздат. 1961
 Попытка старомодного романа. — Симферополь. 1983
 Рассказы о Крыме. — Симферополь, Крым. 1968
 Сто рассказов о Крыме.- Симферополь. 1985.
 Если бы ты был моим сыном.- Симферополь: Таврия. 1972
 Повесть о веселом сердце.- Симферополь: Крымиздат. 1960

Литература 
 
 
 Азарьев Олег Геннадьевич // Елена Криштоф как человек и писатель (К 90-летию со дня рождения): Эссе // Золотой Пегас (Симферополь), 2015, № 1 — с.314-318

Примечания

Ссылки 
 deti.spb.ru

Похороненные на кладбище «Абдал»
Писатели СССР
Писатели Украины
Писатели Крыма
Русские писатели XX века
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Члены Союза писателей СССР
Педагоги СССР
Детские писатели СССР
Заслуженные деятели искусств Автономной Республики Крым
Персоналии:Первомайский район (Крым)
Лауреаты премии Автономной Республики Крым